Кубанці — етнографічна група українців, що живе на Кубані.
 Кубанці — назва населення Кубані.
Фільми:

 Кубанці — радянський драматичний художній фільм 1939 року.

Човни:

 «Кубанець» — канонерський човен московитського та українського флотів.

Див. також 

 Кубанець (значення)
 Кубанка
 Кубанський погром
 Кубань
 Українці
 Етнографічні групи українців